Luck bezeichnet:

 Luck (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 eine Variante des Nachnamens (von) Lucke
 Luck (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Luck (Film), computeranimierte Fantasy-Komödie (2022)
 Luck Mervil (* 1967), haitianisch-kanadischer Schauspieler (Vorname)
 DJ Luck, britischer DJ, siehe DJ Luck & MC Neat
 Luck-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 Luck Point, Landspitze an der Nordküste Südgeorgiens im Südatlantik

Luck ist der Name folgender Orte:

in Europa:
 Luck (Gemeinde Schardenberg), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Luck, deutscher Name von Luka (Verušičky), Ort in Tschechien
 Luck, deutscher Name von Lukavec (Fulnek), Ort in Tschechien
 Łuck, polnischer Name von Luzk, Ort in der Oblast Wolyn, Ukraine

in den vereinigten Staaten:
 Luck (North Carolina)
 Luck (Wisconsin), Ort im Polk County
 Luck (Town), Town(ship) im Polk County

Luck ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Luck (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Arthur Luck (1895–1962), deutscher Gewerkschaftsfunktionär, Genossenschafter und Politiker (SED)
 Christoph Georg von Luck (vor 1692–1766), preußischer Oberst
 Constantin Luck (1855–1916), deutscher Fotograf und Kunstsammler
 Ethan Luck (* 1978), US-amerikanischer Gitarrist
 Fee Luck (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Frank Luck (* 1967), deutscher Biathlet
 Georg Luck (1926–2013), deutscher Klassischer Philologe
 Georg Peter Luck (1920–1995), Bündner Maler und Kulturschaffender 

 Harry Luck (* 1972), deutscher Autor und Journalist
 Jay Luck (* 1940), US-amerikanischer Hürdenläufer
 Johann Peter Carl Luck (1797–1868), deutscher Kaufmann und Schriftsteller
 Johann Philipp Wilhelm Luck (1728–1791), deutscher Theologe und Schriftsteller
 Karl-Heinz Luck (* 1945), deutscher Nordischer Kombinierer
 Kassandra Luck (* 1993), Schweizer Unihockeyspielerin
 Kaspar Fabian Gottlieb von Luck (1723–1797), preußischer Generalmajor
 Kurt Luck (1931–2017), deutscher Maschinenbauingenieur
 Leopold von Luck (1740–1813), preußischer Generalmajor
 Ludolf von Luck (1817–1895), preußischer Staatsanwalt und Politiker
 Melanie Luck von Claparède (* 1943), deutsche Hochschullehrerin für Kunstgeschichte und Buchautorin
 Nadine Luck (* 1976), deutsche Journalistin und Autorin
 Oliver Luck (* 1960), US-amerikanischer Sportfunktionär
 Otto von Luck (1879–1918), deutscher Korvettenkapitän
 Peter Luck (* 1942), deutscher Sportmediziner
 Philipp von Luck und Witten (1739–1803), deutscher Offizier
 Sophie Luck (* 1989), australische Schauspielerin
 Viktor von Luck (1842–1928), deutscher Politiker
 Werner Luck (1922–2008), deutscher Chemiker
 Zoe Luck (* 1995), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:

 Luk